Pünder ist der Familienname folgender Personen:

 Marianne Pünder (1898–1980), deutsche Nationalökonomin und Staatsrechtlerin, Widerstand gegen das Naziregime
 Reinhard Pünder (1939–2011), deutscher Bischof der Diözese Coroatá in Maranhão/Brasilien
 Tilman Pünder (1932–2021), deutscher Politiker (CDU) und Autor
 Werner Pünder (1885–1973), deutscher Jurist